Aymon de Chissé est porté par deux évêques de la fin  et du début du s, issu de la famille de Chissé :

 Aymon de Chissé l'Ancien (1427), évêque de Grenoble (1388-1427), sous le nom d’Aymon , puis évêque de Nice (1427), sous le nom d'Aymon II ;
 Aymon de Chissé le Jeune (1450), évêque de Nice (1422-1427), sous le nom d’Aymon , puis évêque de Grenoble (1427-1450), sous le nom d'Aymon II ;